Веле́м-Эшва́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70528.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 32 км северо-западнее Безансона, в 45 км к юго-западу от Везуля.

Вдоль северной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 521 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 333 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 264 были экономически активными, 69 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 264 активных жителей работали 234 человека (132 мужчины и 102 женщины), безработных было 30 (17 мужчин и 13 женщин). Среди 69 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона